Gaius Fabius är ett namn som burits av flera romare:

 Gaius Fabius Agrippinus, romersk politiker, suffektkonsul 148 f.Kr.
 
 Gaius Fabius Dorso Licinus, romersk politiker, konsul 273 f.Kr.